Жо́рж Було́нь (; род. 1 июля 1917, Айикур, департамент Па-де-Кале, Франция) — французский футболист и тренер.

Биография 
Жорж Булонь начинал свою карьеру футболиста в любительском клубе «Амбуаз», за который выступал на протяжении 16 лет. Затем он присоединился к  сначала в качестве игрока, а позже и в качестве играющего тренера.

Затем Жорж работал тренером в Бельгии в  и , прежде чем вернуться во Францию в Витри, позже Мюлуз (футбольный клуб).

В 1958 году Булонь присоединился к техническому персоналу Французской федерации футбола..

В марте 1969 года назначен главным тренером сборной Франции, где проработал до 1973 года. Первый матч в качестве тренера национальной сборной закончился разгромным поражением на Уэмбли от англичан (0-5).

В честь него назван городской стадион в Амбуазе.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Франции по футболу